Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio ad Ascoli Piceno
 Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio a Bari
 Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio a Firenze
 Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio a Marebbe
 Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio a Milano, quartiere Bovisa
 Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio a Roma
 Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio a Porta Furba a Roma